Unearthed ("dissotterrato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Unearthed – film del 2004 diretto da Craig Kovach
 Unearthed – film del 2007 diretto da Matthew Leutwyler

Musica 
 Unearthed – album dei Crimson Thorn del 1995
 Unearthed – album di Peter Blegvad e John Greaves del 1995
 Unearthed – album di Johnny Cash del 2003
 UnEarthed vol 1 – album dei Y&T del 2003
 UnEarthed vol 2 – album dei Y&T del 2004
 Unearthed – raccolta dei Tuxedomoon del 2008

Televisione 
 Portati alla luce (Unearthed) – episodio della quinta stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
 Dissotterrato (Unearthed) – episodio della seconda stagione di Prison Break